Merkle ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Merkle (1924–2012), Schweizer Unternehmer und Mäzen
 Andreas Merkle (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Arnaud Merklé (* 2000), französischer Badmintonspieler
 Athanasius Merkle (1888–1980), Abt der Zisterzienserabtei Itaporanga, Brasilien
 Benno Merkle (1872–1959), Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt (1920–1933)
 Bernd Merkle (* 1943), deutscher Autor
 Eugen Merkle, deutscher Fußballspieler
 Ewald Merkle (1924–2013), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Franz Merkle (1905–1960), deutscher Volkswirt und Schriftleiter
 Gottlieb Merkle (1905–1974), deutscher Kunsthistoriker
 Guya Merkle (* 1986), deutsche Unternehmerin
 Hans Merkle (1918–1993), deutscher Fußballtrainer
 Hans Lutz Merkle (1913–2000), deutscher Manager
 Hieronymus Merkle (1887–1970), deutscher Politiker (NSDAP)
 Josef Merkle (1882–1952), deutscher Ringer
 Judith Merkle Riley (1942–2010), US-amerikanische Schriftstellerin
 Marcel-André Casasola Merkle (* 1977), deutscher Spieleautor und Illustrator

 Ralph Merkle (* 1952), US-amerikanischer Informatiker
 Rolf Merkle, deutscher Psychotherapeut und Autor
 Sebastian Merkle (1862–1945), römisch-katholischer Kirchenhistoriker
 Wolfgang Merkle (* 1954), deutscher Psychiater und Psychoanalytiker

Siehe auch:
 Märkle
 Merckle (Begriffsklärung)